Appels ist
 ein Teil der Gemeinde Dendermonde, siehe Dendermonde#Appels

Appels ist der Familienname von
 Nicolas Appels, belgischer Ringer